Guy de Lusignan fait référence à plusieurs personnalités médiévales françaises des ,  et  siècles, membres de la Maison de Lusignan. Le prénom Guy est attribué à plusieurs membres de cette famille implantés en Occident et en Orient. Ce prénom véhicule une mémoire familiale prestigieuse : Guy de Lusignan (av. 1153-1194) s'illustre dans l'ensemble du monde latin en accédant, en 1186, en Terre sainte à la royauté.

Branche aînée des seigneurs de Lusignan 
L'ensemble des Guy de Lusignan, de cette branche, sont des cadets des seigneurs de Lusignan du Poitou :
 Guy de Lusignan (av. 1153-1194), croisé, comte de Jaffa et d’Ascalon (1180-1186), roi de Jérusalem (1186-1192) puis seigneur de Chypre (1192-1194) ; sixième fils d'Hugues VIII de Lusignan (v. 1097-ap. 1171), seigneur de Lusignan et de Bourgogne de Rancon (av. 1112-ap. le 11 avril 1169), dame de Vouvant et de Civray.
 Guy de Lusignan (v. 1222-ap. 28 août 1288), croisé, seigneur de Cognac, Archiac et Merpins (1246-1288) ; second fils d'Hugues X de Lusignan (v. 1182-1249), seigneur de Lusignan, comte de la Marche (1219-1249) et d'Isabelle Taillefer (v. 1188/1192-1246) comtesse d'Angoulême (1202-1246) et reine consort d'Angleterre (1200-1216).
Guy de la Marche ou Guy de Lusignan (av. 1249-ap. 1291), moine franciscain, gardien du couvent de Cognac et poète ; fils naturel d'Hugues X de Lusignan (v. 1182-1249), seigneur de Lusignan, comte de la Marche (1219-1249) et d'une inconnue.
 Guy de Lusignan ou Guy de la Marche (v. 1243-août 1310/août 1311), seigneur de Couhé, Peyrat (av. 1271-1310/1311), La Fère-en-Tardenois (1272-1298) puis de Frontenay (1298-1310/1311) ; second fils d'Hugues XI le Brun (v. 1221-1250), seigneur de Lusignan, comte de la Marche (1249-1250) et d'Angoulême (1246-1250) et de Yolande de Dreux (1218-1272) dame du Pallet (1236-1272), comtesse de Penthièvre (1236-1263), puis dame de la Fère-en-Tardenois, Chilly et Longjumeau (1263-1272).
Guy  de Lusignan ou Guy de la Marche (v. 1269-1308), seigneur d'Archiac (1288-1308), puis il devient au décès de son frère aîné, Hugues XIII le Brun (1259-1303), seigneur de Lusignan, Fougères, Porhoët, comte de la Marche et d’Angoulême (1303-1308) et prend le nom de Guy de Lusignan ; second fils et dernier enfant d'Hugues XII de Lusignan (av. 1241-ap. 25 août 1270), seigneur de Lusignan, comte de la Marche et d’Angoulême (1250-1270), et de Jeanne de Fougères (av. 1242-ap. 1273) dame de Fougères et de Porhoët (1256-ap. 1273).

Branche cadette des rois de Chypre 
Le prénom Guy est également porté par des membres de la branche des rois de Chypre.

Première Maison de Lusignan 
 Guy de Lusignan (ap. 1175-av. 1205), fils aîné d'Aimery II de Lusignan (av. 1152-1205), roi de Chypre (1194-1205) et d'Echive d'Ibelin (v. 1160-1196/97).

Seconde Maison de Poitiers-Lusignan 
Guy de Lusignan dit Guy de Chypre (v. 1275-1303), connétable de Chypre (1291-1303) ; fils d'Hugues  de Chypre (1235-1284), roi de Chypre (1267-1284), et d'Isabelle d'Ibelin (1241-1324).
Guy de Lusignan (1316-1343), prince titulaire de Galilée, connétable de Chypre ; fils aîné d'Hugues IV de Lusignan (1294-1359), roi de Chypre (1324-1359) et d'Alix d'Ibelin (v. 1305-ap. 1386).

Autre 
 « Guy de Lusignan », pseudonyme d'Ambroise Calfa (1831-1906).

Notes et références

Bibliographie 

Antoine Thomas, « Gui de la Marche, frère mineur, poète latin de la fin du  siècle », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1930, vol. 74, , p. 242-247. 
Clément de Vasselot de Régné, Le "Parentat" Lusignan (- siècle) : Structures, parenté vécue, solidarités et pouvoir d’un lignage arborescent, Thèse de doctorat en histoire médiévale, sous la direction de John Tolan et de Martin Aurell, Université de Nantes, 4 vol., 2 797 p., décembre 2018.

Articles connexes 

 Maison de Lusignan
 Liste des seigneurs de Lusignan
 Armorial de la maison de Lusignan
 Guy de Lusignan (roi de Jérusalem)
 Guy de Lusignan (seigneur de Cognac)
 Guy I de Lusignan (comte de la Marche)
 Guy de Chypre
 Comté de Jaffa et d'Ascalon
 Liste des rois de Jérusalem
 Liste des rois de Chypre
 Liste des comtes de la Marche
 Liste des comtes et ducs d'Angoulême
 Liste des comtes et ducs de Penthièvre

Maison de Lusignan au haut Moyen Âge
Maison de Lusignan
Croisé du XIIe siècle
Croisé du XIIIe siècle
Comte du Moyen Âge
Lusignan